Ваха́н () — один из 28 районов или вулусволи провинции Бадахшан Афганистана. Админстративный центр — Хандуд.

Расположение и география 
Район Вахан занимает крайнюю северо-восточную часть Афганистана и крайний восток провинции Бадахшан. С севера граничит с Ишкашимским и Мургабским районами Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан, с юга с провинциями Хайбер-Пахтунхва и Гилгит-Балтистан Исламской Республики Пакистан, с запада с районами Ишакшим и Зебак провинции Бадахшан, с востока с округом Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики.

Вахан является самым восточным районом Афганистана. Он занимает  10 953 км², являясь самым крупным в провинции Бадахшан. В районе Вахан расположен Ваханский коридор, разделявший Британскую Индию и Российскую Империю — узкая  полоса земли в высокогорной местности длиной около 295 км и шириной от 15 до 57 километров, в долинах рек Памир, Вахандарья и Пяндж.

Район Вахан граничит с тремя странами: с Таджикистаном на севере, с Пакистаном на юге, с Китаем на востоке; также граничит на западе с Бадахшанскими районами Ишкашим и Зебак.

Демография 
Численность населения на 2001 год — около 13 000 жителей (по переписи населения).

В середине 2019 года в районе проживали  человек, все — сельские жители, по половому составу, включая детей всех возрастов —  женщина и  мужчины.

См. также 
 Ваханский коридор
 Вахджирский перевал
 Вахан (княжество)
 Большая игра

Примечания

Литература 
 
 

Районы провинции Бадахшан